Die Abkürzung AHF steht für:
 American Health Foundation, gegründet von Ernst L. Wynder 
 Antihämophiliefaktor, ein antihämophiles Globulin als Bestandteil der Blutgerinnung
 Argentinisches Hämorrhagisches Fieber, eine Viruserkrankung
 Angeborener Herzfehler
 Atomare Hyperflächen, Methode, quasiperiodische Muster zu erzeugen
 Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland
 AHF-Motor, Bezeichnung eines speziellen Dieselmotors
 Allgermanische Heidnische Front, eine rechtsextreme, international aktive neuheidnische Organisation
 Arapahoe Municipal Airport in Arapahoe, Nebraska – Internationaler Flughafencode
 Asian Handball Federation, der asiatische Handballkontinentalverband
 Aspen Helicopters (IATA-Code), eine Fluggesellschaft in Aspen (Colorado)
 Aushangfoto (Werbung für Filme am Kino)

Siehe auch:
August-Hermann-Francke-Schule Gießen (christliche, tendenziell fundamentalistische Schule)

Abkürzung